ННГ

 Новосибирскнефтегаз
 Новые независимые государства
 На ночь глядя